Em nomenclatura filogenética, as fabídeas (também Fabidae, rosídeas I) são um grupo eucotiledóneas designadas informalmente por eurosídeas I ou fabids (do inglês).

Sistemática
O enquadramento e estrutura do clado das eurosídeas (ou fabids) é o que consta do seguinte cladograma:

O clado é composto, segundo o Angiosperm Phylogeny Website pelas seguintes ordens:
 Celastrales
 Cucurbitales
 Fabales
 Fagales
 Oxalidales
 Malpighiales
 Rosales
 Zygophyllales.

Rosídeas